Rottenburg am Neckar város Németországban, azon belül Baden-Württembergben. A Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye székvárosa.

Városrészei

Története 
1381-ben Elő-Ausztria része lett.

1805-ben a város a Württembergi Választófejedelemséghez került.

Népesség
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:

Kapcsolódó szócikkek 
 Baden-Württemberg települései

További információk

Források

Baden-Württemberg települései
Bottal létrehozott német település cikkek